Callisema är ett släkte av skalbaggar. Callisema ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Callisema